Pillewizer bezeichnet:

 Pillewizer (Berg), Berg in der Venedigergruppe (3000 m ü. A.)

Pillewizer ist der Familienname folgender Personen:
 Emerich Pillewizer (1879–1945), österreichischer Pädagoge
 Michaela Pillewizer (1881–1947), österreichische Pädagogin
 Wolfgang Pillewizer (1911–1999), österreichischer Kartograph